Schelmberg steht für:

Siedlungen:
 Schelmberg (Gemeinde Guttaring), Ortschaft der Gemeinde Guttaring, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten, Österreich
 alter Name von Schellenberg (Kleinsendelbach), Oberfranken

Berge:
 Schelmberg, eine Erhebung im Westlichen Oberlausitzer Bergland, Sachsen
 Schelmberg, eine Erhebung (645 m) in Bad Saulgau, Oberschwaben
 Schelmberg, eine Erhebung in Gräfenberg in Oberfranken

Siehe auch:
 Schellenberg